

События

По месту

Римская империя 
 Консулы Цезарь Публий Лициний Валериан Эгнаций Галлиен и Сабинилл.
 Король Оденат из Пальмиры вторгается в Персию с целью захватить её столицу — Ктесифон и дважды подступает к её стенам но не может их взять. После своих побед он превозносит себя «королём королей».

Ирландия 
 Правление верховного короля Кормака мак Арта оканчивается (примерная дата).

Родились 
 Вабаллат — «царь царей» Пальмирского царства.
 Галерия Валерия — дочь императора Диоклетиана и жена императора Галерия.
 Марк из Эки — святой исповедник из Эки, епископ.

См. также